Атлетический клуб «Омония» () — киприотский футбольный клуб из города Никосия, выступающий в Дивизионе А. Основан в 1948 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Нео ГСП», вмещающем 28 859 зрителей. Омония один из самых титулованных клубов Кипра, нужно отметить 5 золотых дублей клуба и 4 победы подряд в кубке страны. Главный соперник АПОЭЛ (Никосия), матч с которым называют Дерби вечных врагов.

История

Создание и ранние годы (1948—1953) 
В 1948 году члены клуба АПОЭЛ разделились на два лагеря, так как их позиции по отношению к гражданской войне в Греции были противоположными. В результате сторонники коммунизма отделились от клуба и создали свою команду, назвав её «Омонией». С тех пор «Омония» стала принципиальным соперником АПОЭЛа. «Омония» до 1953 года принимала участие в Любительской лиге Кипра. Выиграв 4 чемпионата и 5 кубков, команда была принята в Кипрскую футбольную ассоциацию, чтобы принять участие в Первом кипрском дивизионе.

В сезоне 1953—1954 «Омония» заняла 7 место из 9, едва избежав вылета. В течение десятилетия лучшим результатом команды было 3-е место в сезоне 1956-57

В сезоне 1959-60 клуб занял второе место после «Анортосиса», отстав на одно очко. В следующем сезоне клуб выиграл свой первый титул. Второй титул пришелся на сезон 1965-66.

В 70-х годах «Омония» завоевала 6 титулов. К концу десятилетия у команды было в общей сложности 9 чемпионских титулов и 3 Кубка.
В 80-х годах клуб побеждал в чемпионате еще 7 раз, в том числе 5 раз подряд (1981—1985). К концу десятилетия «Омония» стала самой успешной командой на острове, завоевав 16 титулов чемпионата.

1990-е годы оказались менее успешными. За это время «Омония» выиграла один чемпионский титул в сезоне 1992-93.
В 2001 году клуб выигрывает 18 титул чемпиона, а в 2003 — 19. В сезоне 2009—2010 клуб завоевал 20 титул.

С 2017 года спонсором команды является российская компания «Фонбет».

В сезоне 2019/20 «Омония» заняла первое место и попала в квалификацию Лиги чемпионов. Там были обыграны армянский «Арарат», польская «Легия», сербская «Црвена Звезда». В раунде плей-офф «Омония» проиграла греческому «Олимпиакосу» и впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги Европы, где заняла последее место. В чемпионате команда после поражения 22 ноября 2020 года от «Неи Саламины» не проиграл на протяжении 20 матчей и в итоге заняла первое место, опередив АЕЛ Лимассол на одно очко. При этом клуб выбыл из кубка в четвертьфинале от АПОЭЛА.

Болельщики

Gate 9 
Ультрас группировка Gate 9 была основана в 1992 году. Группа занимала северную трибуну стадиона ГСП во время домашних игр "Омонии". Gate 9 наладил отношения с другими сторонниками левого движения, такими как "Хапоэль Тель-Авив" и "Стандард Льеж".

29 мая 2018 года клуб согласился превратить свой футбольный отдел в коммерческую организацию под управлением Ставроса Папаставру. Gate 9 осудили эту идею и опубликовали несколько заявлений с критикой. В тот же день Gate 9 заявили, что больше не будут поддерживать команду, и объявили, что создадут свой собственный футбольный клуб, который будет "уважать принципы и историю Омонии". Народный спортивный клуб "Омония 29 мая" был основан 23 июля 2018 года и в настоящее время играет во Втором кипрском дивизионе.

Основной состав 
По состоянию на 29 марта 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Достижения 
 Чемпион Кипра (21): 1960/61, 1965/66, 1971/72, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1992/93, 2000/01, 2002/03, 2009/10, 2020/21
 Обладатель Кубка Кипра (15): 1964/65, 1971/72, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1987/88, 1990/91, 1993/94, 1999/00, 2004/05, 2010/11, 2011/12, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Кипра (17): 1966, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 2001, 2003, 2005, 2010, 2012, 2021

Выступления в еврокубках

Известные футболисты 

  Нуно Асис
  Гоча Гогричиани
  Антон Жлогар
  Марко Хибер
  Ренгифо
  Михалис Константину
  Константинос Макридис
  Эфстатиос Алонефтис
  Синиша Добрашинович

Главные тренеры клуба 
  Пампос Авраамидес (1954)
  Игорь Нетто (1967)
  Ёнчо Арсов (1988)
  Гельмут Сенекович (1991)
  Андреас Михаелидес (1997—1999)
  Душан Галис (1999)
  Ёнчо Арсов (1999—2000)
  Аспарух Никодимов (2000)
  Ари Хан (2000)
  Хенк Хуваарт (2000—2001)
  Андреас Мускаллис (2002)
  Тони Савевский (2002—2004)
  Францишек Смуда (2004)
  Хенк Хуваарт (2004—2005)
  Иоан Андоне (2005—2007)
  Драган Окука (2007)
  Иоаннис Мацуракис (2007)
  Георгос Саввидис (2008)
  Недим Тутич (2008—2009)
  Такис Лемонис (2009—2010)
 / Душан Баевич (2010—2011)
  Неофитус Ларку (2011—2012)
  Тони Савевский (2012—2013)
  Мигель Анхель Лотина (2014)
  Костас Кайафас (2014—2016)
  Владан Милоевич (2016)
   (2016—2017)
   (2017)
   (2017)
  Ивайло Петев (2017—2018)
  Хуан Карлос Олива (2018)
  Яннис Анастасиу (2018—2019)
  Хеннинг Берг (с 2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Никосии